La Coupe d'Ukraine de football 2004-2005 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev contre le Chakhtar Donetsk.

Huitièmes de finale

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués les 16 et 17 octobre 2004 tandis que les matchs retour sont joués les 19 et 20 novembre 2004.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 21 avril 2005 tandis que les matchs retour sont joués le 4 mai 2005.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2004-2005 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2004-2005 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2004-2005 sur le site de la RSSSF.

2004-2005
Ukraine
Sport en Ukraine en 2004
Sport en Ukraine en 2005